Чемпионат мира по шашкам-64 2003 года прошёл 16—28 декабря в городе Симферополь, Украина.

Приняло участие 32 шашиста. Все призёры россияне: Чемпион мира: Юрий Королёв, вице-чемпион: Гаврил Колесов, бронза — у Александра Гетманского.

Главный судья: А. А. Леман (международный арбитр, Россия).

Участники

Финал

Ссылки 
 

2003 год в шашках
2003
Спортивные соревнования в Симферополе
Декабрь 2003 года
Спорт на Украине в 2003 году
Международные соревнования по шашкам на Украине
Чемпионаты мира на Украине
Международные спортивные соревнования в Крыму
2003 год в Крыму‎